Place des fêtes, la piazza situata nel XIX arrondissement di Parigi;
Place des fêtes, la stazione della metropolitana Place des Fêtes, che serve la piazza stessa;